Campeloma leptum är en snäckart som beskrevs av Karl R. Mattox 1940. Campeloma leptum ingår i släktet Campeloma och familjen sumpsnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sumpsnäckor
leptum